Estêvão Pérez de Ávila ou Estebán Perez de Ávila (1265 -?) foi um nobre do Reino de Castela e detentor do Senhorio de Villafranca que refere-se a Villafranca de la Sierra na província de Ávila.

Relações familiares 
Foi filho de Estêvão Domingo, alcaide de Ávila e de Maria Garcia. De uma relações com uma senhora cujo nome a história não registou teve:

Gonçalo González de Ávila ou Gonçalo Gonçalves de Ávila, senhor de Villafranca.

Ver também
Senhorio de Villafranca

Bibliografia 
Tombo do Guarda-Mór, Guarda-Mór-Edição de Publicações Multimédia, Lda. Lisboa, 2000. vol. II.

Nobres da Espanha
Família Ávila